Ранчо Сан Лорензо има више значења:

 Ранчо Сан Лорензо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Лорензо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Лорензо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Лорензо (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Лорензо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику